«Механічний апельсин» — культовий фільм американського режисера Стенлі Кубрика, знятий 1971 року, екранізація однойменного роману.
 «Механічний апельсин» — роман Ентоні Берджеса.
 «Механічний апельсин» — прізвисько метрополітену Ґлазґо.
 «Механічний апельсин» — український рок-гурт.

Див. також 
 Апельсин (значення)